IZS est un sigle qui peut désigner :
 Islamska zajednica Srbije (en français, Communauté islamique de Serbie), une des deux organisations des Musulmans de Serbie ;
 , un groupe de réflexion sur la politique et la recherche israéliennes qui est idéologiquement sioniste.